Кушелевский - фамилия:

 Кушелевский, Борис Павлович (1890—1976) — советский учёный-медик, Заслуженный деятель науки РСФСР.
 Кушелевский, Олег Эдуардович (1957—1996) — советский государственный деятель.
 Кушелевский, Роман-Антоний Людвигович — Георгиевский кавалер, полковник; 8 июля 1915 года.
 Кушелевская, Тамара Дмитриевна (1930―2003) ― советская российская театральная актриса, Заслуженная артистка РСФСР (1985), Народная артистка Российской Федерации (1999)

См. также 
 Кушелев
 Кушелевка